Богачевский

Персоналии 
 Константин Богачевский (1884—1961) — первый архиепископ филадельфийский Украинской грекокатолической церкви.

Разное 
 Богачевский — вулкан на Камчатке в средней части хребта Гамчен.